Тондо — зазвичай картина або інше зображення, наприклад, в кераміці, круглої форми.

 Тондо — район столиці Філіппін Маніли.
 Королівство Тондо — історична країна на території сучасних Філіппін.

 Ісаак Тондо (* 1981) — ліберійський футболіст.
 Хав'єр Тондо (1978—2011) — іспанський шосейний велогонщик.